Het ATP-toernooi van Båstad 2013 (met de officiële naam SkiStar Swedish Open 2013) werd van 8 tot en met 14 juli gespeeld, op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Het enkelspel werd gewonnen door Carlos Berlocq, hij versloeg in de finale Fernando Verdasco met 7-5 en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Nicholas Monroe en Simon Stadler. Zij versloegen in de finale Carlos Berlocq en Albert Ramos met 6-2, 3-6 en [10-3].

Het toernooi van 2013 iets meer dan 50.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad